Nelsonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Nelsonville (New York)
Nelsonville (Ohio)
Nelsonville (Wisconsin)